Strathclyde – średniowieczne królestwo w południowo-zachodniej Szkocji i północno-zachodniej Anglii
 Strathclyde – region administracyjny Szkocji w latach 1973–1996

Zobacz też 
 baron Strathclyde
 University of Strathclyde